El término Schiavi puede referirse a:

  Schiavi di Abruzzo: ciudad italiana de la provincia de Chieti;
  Fabio Schiavi: futbolista argentino, hermano de Rolando Schiavi;
  Juan Pablo Schiavi: político argentino, Secretario de Transporte en 2009-2012; o
  Rolando Schiavi: futbolista argentino, hermano de Fabio Schiavi.